Башмако́в — русская фамилия.

Башмаковы — три дворянских рода.

Известные носители 
 
 Башмаков, Анатолий Афанасьевич (род. 1949) — депутат Сената парламента Казахстана (с 2002 года).
 Башмаков, Дементий Минич (1618—1705) — российский государственный деятель, возглавлял Приказ тайных дел.
 Башмаков, Дмитрий Евлампиевич (1792—1835) — участник Отечественной войны 1812 года, предводитель дворянства и гражданский губернатор Таврической губернии.
 Башмаков, Евгений Фёдорович (1932—2006) — советский казахстанский партийный, хозяйственный и политический деятель.
 Башмаков, Иван Иванович (?—1865) — русский писатель.
 
 Башмаков, Лев Полиевктович (1938—2018) — глава администрации Рязанской области в 1991—1994 гг.
 Башмаков, Марк Иванович (1937—2022) — доктор физико-математических наук, академик РАО.
 Башмаков, Пётр Дмитриевич (1913—1942) — советский лётчик, участник войны в Испании и Великой Отечественной войны.
 Башмаков, Сергей Дмитриевич (1831—1877) — владелец Богословского округа.
 Башмаков, Сергей Сергеевич (1867—1908) — Предводитель дворянства Кирсановского уезда.
 Башмаков, Флегонт Миронович (1774—1859) — декабрист.



См. также 
 Башмаково — название населённых пунктов.

Примечания